De Helpoort was een van de vier stadspoorten in de voormalige Vestingwerken in de Nederlandse stad Venlo. De poort lag aan de noordzijde van de vestingstad. Later werd deze poort hernoemd naar Geldersepoort. De straatnaam Geldersepoort verwijst hiernaar.

Volgens de Database voor de Nederlandse letteren zou hel dateren uit de prehistorie, in de betekenis van "diepe kolken in stroom of zeegat" (Winkler). Verderop argumenteert de database, dat het waarschijnlijk de betekenis heeft van "laag land, moeras, of poel". Men verwijst daarbij naar het Gotische halja, en naar Plinius als zijarm van een grote rivier. Met deze hel zou dus waarschijnlijk de noordelijk gelegen gracht worden bedoeld.

Vestingwerk van Venlo
Poort in Venlo
Voormalig bouwwerk in Limburg (Nederland)